Легенда про Нокту (, дослівно: Чосонська романтична комедія: Легенда про Нокту) — це південнокорейський романтично-комедійний серіал, що розповідає про чоловіка Нокту, який перевдягається в жінку з метою проникнення в таємну жіночу організацію. Серіал транслювався на телеканалі KBS2 щопонеділка і щовівторка з 30 вересня по 25 листопада 2019 року. Серіал оснований на вебтуні під назвою «Чосонська історія кохання: Легенда про Нокту» автора Хє Чін Ян. У головних ролях Чан Тон Юн, Кім Со Хьон, Кім Тхе О та Чон Чун Хо.

Сюжет 
Нокту відправляється з острову, щоб знайти тих, хто атакував його поселення на острів. Він дізнається, що причетні до цього люди можуть бути в поселенні, в яке заборонено вхід чоловікам. Тому він перевдягається у жінку і проникає в поселення. У поселенні він знайомиться з Тон Тон Джу, яка тренується, щоб стати в майбутньому кісен, проте водночас бунтує проти цього напрямку життя.

Акторський склад

Головні ролі 
Чан Тон Юн як Чон Нокту/Леді Кім Нок Сун/Йон Су
Кім Чі У як Нокту у дитинстві
Чон Нокту прагне стати найкращим генералом в країні. Він гордиться своєю фізичною сили та своїм виглядом. Нокту хоче покинути острів та відправитися у великий світ, однак батько забороняє це зробити та вважає нездійсненим його мрії. Одного дня після нападу на його сім'ю він покидає острів у пошуках нападників.
Кім Со Хьон як Тон Тон Джу/Ю Ин Со
Чо Є Рін як Тон Джу у дитинстві
Тон Тон Джу є молодою жінкою, що тренується стати кісен. Її характер відрізняється від інших мешканців поселення. Вона говорить те, що в неї на думці і не витримує несправедливість. Тон Джу не має вроджених рис до танців чи спів, що притаманні кісен, проте вона є парною у використанні інструментів. Через особисті причини вона планувала покинути поселення, проте після появи у поселенні Нокту її плани можуть бути відкладеними у часі. Вона планує помститися людині, що зруйнувала її сім'ю.
Кан Тхе О як Принц Нинян/Чха Юль Му
Чон Чін Со як Юль Му у дитинстві
Чха Юль Му відомий своїми навичками куховарити та своєю зовнішністю у поселенні. Він знає з дитинства Тон Джу, а тому він зацікавлений лише нею, не зважаючи не ту уваги, яку він привертає в інших жінок. Він планує зайнятий трон, скинувши вана Кванхе.
Чон Чун Хо як Кванхе
Кванхе є королем Чосону. У минулому після смерті свого батька він позбувся всіх спадкоємців трону та зайняв місце на троні. Тому зараз він із заздрістю охороняє свій трон і знищує тих, хто претендують на трон.

Другорядні ролі

Люди навколо Нокту 
Лі Син Джун як Чон Юн Джо
Лі Мун Сік як Хван Чан Ґун
Сон Кон Хі як Чон Хван Тхе
Пак Та Йон як Ен Ду

Люди при Кванхе 
Кім Тхе У як Хо Юн
Юн Ю Сон як Чхон Хен Су
Пак Мін Джон як

Члени «Корпусу доброчесних жінок» (, Йонньодан) 
Юн Са Бон як Кан Сун Ньо
Хван Мі Йон як Пак Пок Ньо
Юн Ким Сон А як Лі Маль Ньон

Члени «Корпусу Муволь» (, Мувольдан) 
Чо Су Хян як Кім Ссок
Ян Со Мін як Ан Чон Сук
Ха Ка Рім як Но Йон Бун
Сон Чхе Юн як Мін Тиль Ре

Інші 
Ко Кон Хан як Йон Ґин
Хван Ін Йоп як Пак Тан Хо
Лі Чу Бін як Ме Хван Су
О Кьон Джу як Чхіль Сон

Оригінальні звукові доріжки

Повний альбом

Альбом частинами

Рейтинги 
Найнижчі рейтинги позначені синім кольором, а найвищі — червоним кольором.

Нагороди та номінації

Виноски

Примітки 

Телесеріали Південної Кореї 2019
Романтично-комедійні телесеріали Південної Кореї
Драматичні телесеріали Південної Кореї
Програми телеканалу KBS
Телепередачі, засновані на вебтунах Південної Кореї